Radna lehet
 Máriaradna (Románia, Arad megye)
 Óradna (Románia, Beszterce-Naszód megye)
 Újradna (ugyanott)
 Radna település Szlovéniában